Технические энциклопедии и словари — научно-справочные издания, содержащие систематизированный свод сведений по технике (технологическому оборудованию и процессам, предметам труда и т. п.), техническим и смежным наукам.

Выделяют общие (охватывающие всю совокупность техники) и специальные (посвященные конкретной отрасли или направлению в развитии техники). Строятся по алфавиту или систематически по описываемым темам.

Среди известных технических энциклопедий
 Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремёсел
 Техническая энциклопедия 1927 года
 Энциклопедический справочник «Машиностроение» (1946)
 Энциклопедия «Машиностроение»
 Физическая энциклопедия

Литература